Rosalina – antroponimo femminile, variante di Rosalinda
Rosalinda (in inglese: Rosalina) – personaggio immaginario della serie di Super Mario
 Rosalina – personaggio (solo nominato) della tragedia Romeo e Giulietta
 Rosalina – personaggio immaginario della serie televisiva The Naked Brothers Band
 Rosalina – canzone di Fabio Concato del 1984